Robin Haase e Philipp Oswald erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non partecipare al torneo in questa edizione.

In finale Fernando Romboli / David Vega Hernández hanno sconfitto Tomislav Brkić / Nikola Ćaćić con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (finale)
  Pablo Cuevas /  Fabrice Martin (primo turno)

  Rafael Matos /  Andrėj Vasileŭski (primo turno)
  Luis David Martínez /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard 

  Duje Ajduković /  Frane Ninčević (primo turno)

  Admir Kalender /  Mili Poljičak (quarto di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2021